« Gigaspermaceae » peut indicer un de deux noms de familles d'organismes vivants :

 Les Gigaspermataceae (originellement Gigaspermaceae) sont une famille de champignons de l'ordre des Agaricales. Son genre-type est Gigasperma E.Horak
 Les Gigaspermaceae sont une famille de mousses bryophytes de l'ordre des Funariales. Son genre-type est Gigaspermum Lindb.

Ce sont deux familles distinctes.